Par ordre chronologique
 Jean-François Duclerc (mort en 1711), officier de marine et corsaire français ;
 Charles Duclerc (1812–1888), homme politique français.